Miasta w USA:
 New Durham – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford

Gminy w USA:
 New Durham (ang. New Durham Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 New Durham (ang. New Durham Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford